Fulks ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Fulks (1921–1976), US-amerikanischer Basketballspieler
 Robert Fulks († 1287), englischer Richter

Siehe auch:

 Fulk